Athletic Club Omonoia Nicosia (Dansk: AC Omonia Nicosia) er en fodboldklub hjemmehørende på Cypern.

Klubben blev stiftet i 1948 af udbrydere fra APOEL Nicosia med en anden politisk holdning end denne klub.

Historiske slutplaceringer

Titler
 Cypriotiske mesterskaber (22): 1961 ... 2010 …2020…2021
 Cypriotiske pokalturnering (15): 1965 ... 2005…2010…2011…2022

Noter

Eksterne kilder/henvisninger 
 [ ]

Fodboldklubber i Cypern
Nicosia